Os Três Pássaros Lendários (Japonês: 伝説の鳥 Hepburn: densetsu no tori) é um grupo de pokémons lendários de tipo voador formado por Articuno, Zapdos e Moltres. Após sua primeira aparição em 1996 em Pokémon Red and Blue, eles apareceram várias vezes na franquia Pokémon, incluindo como personagens centrais, ao lado de Lugia, em Pokémon O Filme 2000. Cada pássaro representa uma estação da região de Kanto e também um elemento, sendo Articuno o gelo do inverno, Zapdos a eletricidade da primavera e Moltres o fogo do verão. Um evento de distribuição dos pássaros lendários aconteceu entre março e abril de 2016. Em maio do mesmo ano, como parte da comemoração do 20º aniversário da franquia, a The Pokémon Company lançou versões especiais desses pokémons com novas habilidades para qualquer pessoa com jogos Pokémon do Nintendo 3DS que se registrasse no boletim informativo do Trainer Club.

As três equipes disponíveis para os jogadores se juntarem em Pokémon Go estão associadas a um dos pássaros lendários, e elas usam as cores dos pássaros como forma de identificação.

Descrição

Articuno

Articuno é um pokémon pássaro lendário que pode controlar o gelo. O bater de suas asas arrepia o ar. Como resultado, é dito que quando este Pokémon voa, a neve cairá.

Zapdos

Zapdos é um pokémon pássaro lendário que tem a capacidade de controlar a eletricidade. Geralmente vive em nuvens tempestuosas. O Pokémon ganha poder se for atingido por raios.

Moltres

Moltres é um pokémon pássaro lendário que tem a capacidade de controlar o fogo. Se este Pokémon for ferido, diz-se que ele mergulha seu corpo no magma derretido de um vulcão para se queimar e se curar.

Espécies de Pokémon
Aves fictícias
Personagens que podem voar
Personagens da série Pokémon
Personagens de jogos eletrônicos com habilidades elétricas ou magnéticas